Сергей Петрович Зо́рин (1888—1973) — советский инженер, учёный в области стройматериалов. Лауреат Сталинской премии.

Биография 
Зорин был заведующим сектором БашНИИ строительных материалов, а Будников, эвакуировавшийся вместе с Академией наук Украины в Уфу, возглавлял институт.

Учёные разработали технологические схемы получения из местного сырья новых видов строительных материалов. По их схеме был построен первый в СССР завод ангидритного цемента (?!, есть работы Зорин С. П. Пробное производство ангидритного цемента в Стерлитамаке в БАССР // Рабочий-силикатчик, № 516, 1932; Зорин С. П. Опытный завод ангидритового цемента в Стерлитамаке // Социалистическое хозяйство Башкирии, № 3-4, 1932), получены другие марки цемента.

Доктор технических наук (1943), профессор (1948).

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1942)— за разработку метода получения ангидритного цемента

Образование 
 1921 — Томский технологический институт, инженер-строитель.

Трудовая биография 
 1906—1922 — техник-строитель в Абакане, Томске;
 1922—1929 — инженер-дорожник кантонного исполкома (Стерлитамак);
 1929—1936 — научный руководитель дорожно-исследовательской станции «Ардис» (Уфа);
 1936—1948 — заведующий сектором, научный руководитель, заместитель директора по научной части Башкирского НИИ местных стройматериалов;
 1948—1960 — заведующий кафедрой «Геодезия и высшая математика», профессор кафедры «Лесоводство» БСХИ.

Библиография 
Автор 22 печатных работ. Научные труды направлены на рациональное использование естественных природных ресурсов для строительства путём использования ангидритового цемента.

 Стеновые блоки на ангидритном цементе из башкирских гипсов. Уфа, 1938.
 Ангидритный цемент и временные технические условия работы с ним. Уфа, 1933 и 1934.
 Гипсы и ангидрит БАССР и их использование. Уфа, 1936
 Пробное производство ангидритного цемента в Стерлитамаке в БАССР// Рабочий-силикатчик, № 516, 1932
 Опытный завод ангидритового цемента в г. Стерлитамаке// Социалистическое хозяйство Башкирии, № 3-4, 1932
Совместные работы:
 Будников П. П., Зорин С. П. Гидратация нерастворимой модификации сернокислого кальция (ангидрита), получение ангидритового цемента и применение его в строительстве, рукопись
 Будников П. П., Зорин С. П. Ангидрит-цемент, М., Гизместпром, 1942. 68 с. 3000 экз.
 Будников П. П., Зорин С. П. Ангидритовый цемент. Бюро тех. информации, М, 1947.
 Будников П. П., Зорин С. П. Ангидритовый цемент: Учебное издание. М., 1954. (в Библиотеке Ихтика)
 ОЛ

Примечания 

Персоналии:Уфа